Bobcat peut désigner :
 Bobcat désigne un félin (animal), le Lynx roux (ou Lynx rufus) ;
 Bobcat Company est une société américaine, division de Ingersoll Rand fabricant de matériel de travaux.
 Bobcat (processeur) est un composant électronique
 Le Cessna Bobcat est un avion ancien

Sports 
 Bobcats de Charlotte, franchise de basket-ball de la NBA ;
 Ohio Bobcats, club omnisports universitaire de l'Université de l'Ohio.